Sambuca  er navn på flere steder:
 Sambuca – fabrikat af likør, som er fremstillet i Italien med smag af primært anis
 Sambuca Pistoiese – lille landsby/kommune i provinsen Pistoia i den nordlige af Toscana, Italien
 Sambuca di Sicilia – italiensk by i regionen Sicilien i Italien